Luciano Buonaparte (1718-1791), arcidiacono della Diocesi di Ajaccio
Luciano Bonaparte (1775-1840), politico francese, Principe di Canino e fratello cadetto di Napoleone Bonaparte